Crashdiet (часто пишется как Crashdïet) — глэм-метал группа из Стокгольма, Швеция. Ею выпущено 5 альбомов: «Rest in Sleaze» в 2005, «The Unattractive Revolution» в 2007, «Generation Wild» в 2010, «Savage Playground» в 2013 и «Rust» в 2019.

История

Ранние годы (2000—2005) 
Первоначально группа образовалась в 2000 году. Под влиянием Kiss, Guns N' Roses, Mötley Crüe, Skid Row и Hanoi Rocks, Crashdïet стала культовой фигурой, выпустив свои первые демо-альбомы, некоторые из которых были выложены для скачивания на официальном веб-сайте. В 2002 году группа раскололась и вокалист Дейв Лепард реорганизовал группу с членами текущего состава, в то время как прежние участники стали играть в Repugnant and SubVision. В 2003 году Crashdiet выпустила свой первый мини-альбом, которого было отпечатано лишь 500 экземпляров.

Rest in Sleaze (2005—2006) 
В 2005 году группа выпустила свой дебютный альбом «Rest in Sleaze» и осенью 2005 года совершила тур по Швеции в поддержку альбома. Альбом был хорошо принят, хотя они и не были известны за пределами своей страны. Группа выступила на Download Festival в Великобритании в 2005 году в поддержку альбома.

С их дебютного альбома «Rest in Sleaze» было выпущено 4 сингла, включая «Riot in Everyone», «Breakin' the Chainz», «Knokk 'Em Down» и «It’s a Miracle».

Самоубийство вокалиста в 2006 
20 января 2006 года вокалист Дейв Лепард в возрасте 25 лет после приступа депрессии совершил самоубийство, скрывшись от своих друзей и семьи. После смерти Лепарда группа сделала заявление на своих веб-сайтах:

Состав 
 Мартин Свит — ведущий гитарист (2002—2006, 2007-настоящее время)
 Питер Лондон — бас-гитара (2002—2006, 2007-настоящее время)
 Эрик Янг — ударные (2002—2006, 2007-настоящее время)
 Габриэль Кейс — ведущий вокалист (2017- настоящее время)

Бывшие члены 
 Саймон Круз — ведущий вокалист (2009—2015)
 Оливер Твистед — ведущий вокалист (2007—2008)
 Дейв Лепард — ведущий вокалист, гитара (2000—2006) †
 Мэри Гур (настоящее имя Тобиас Форге) — гитара (2000—2002)
 Том Бонс — ударные (2000—2002)
 Мэйс Келли — басы (2000—2002)

Дискография 

* Японский релиз включал эксклюзивный видео-футаж

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница  на официальном веб-сайте 
 Дискография 
 Crashdïet BRAZIL
 Crashdïet Spain 
 Rock Больничное интервью
 Фан-сайт французских поклонников группы  

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Глэм-метал-группы Швеции